Bellevue Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Bellevue Township du comté de Jackson dans l'Iowa.
  du comté d'Eaton dans le Michigan.
  du comté de Morrison dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships